Mark Burton (Wellington, 18 de maio de 1984) é um ex-futebolista profissional neozelândes, atuava de meia-atacante.

Carreira 
Mark Burton se profissionalizou no Werder Bremen II.

Seleção 
Mark Burton integrou a Seleção Neozelandesa de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Títulos 
Nova Zelândia
Copa das Nações da OFC: 1998 e 2002

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003